Carlos Castillo Armas (1914–1957) – gwatemalski pułkownik, prezydent Gwatemali
 Carlos Castillo Peraza (1947–2000) – meksykański dziennikarz i polityk
 Carlos Castillo Mattasoglio (ur. 1950) – peruwiański duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup
 Carlos Castillo (ur. 1975) – kolumbijski piłkarz
 Carlos Castillo (ur. 1977) – gwatemalski piłkarz
 Carlos Castillo (ur. 1982) – brazylijski piłkarz ręczny